Sede - distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile)
SEDE (sottocommissione per la sicurezza e la difesa) - sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo
Gérard de Sède - scrittore francese